Toto je seznam kaplí zasvěcených rakouskému světci svatému Floriánovi.

 Kaple svatého Floriána (Bačice)
 Kaple svatého Floriána (Báňovice)
 Kaple svatého Floriána (Bdeněves)
 Kaple svatého Floriána (Bedihošť)
 Kaple svatého Floriána (Běloky)
 Kaple svatého Floriána (Bernartice)
 Kaple svatého Floriána (Bílovice)
 Kaple svatého Floriána (Brno-Bosonohy) (se sochou sv. Floriána)
 Kaple svatého Floriána (Brno-Slatina)
 Kaple svatého Floriána (Budkov)
 Kaple svatého Floriána a Šebestiána (Bzenec)
 Kaple svatého Floriána (Cakov)
 Kaple svatého Floriána (Čechy pod Kosířem)
 Kaple svatého Floriána (Čejkovice)
 Kaple svatého Floriána (Čelčice)
 Kaple svatého Floriána (Čunín) (někdy též jako kaple Nejsvětější Trojice (Čunín)
 Kaple svatého Floriána (Dětkovice)
 Kaple svatého Floriána (Dolany)
 Kaple svatého Antonína Paduánského a svatého Floriána (Dolní Kounice)
 Kaple svatého Floriána (Držovice)
 Kaple svatého Floriána (Drhovle)
 Kaple svatého Floriána (Dyjákovičky)
 Kaple svatého Floriána (Hlavnice)
 Kaple svatého Floriána (Hlubočany)
 Kaple svatého Floriána (Hnojice)
 Kaple svatého Floriána (Horní Lapač)
 Kaple svatého Floriána (Hornosín)
 Kaple svatého Floriána (Hraběšín)
 Kaple svatého Floriána (Hrdibořice)
 Kaple svatého Floriána (Hůry)
 Kaple svatého Floriána (Chořelice)
 Kaple svatého Floriána (Ivaň)
 Kaple svatého Floriána (Jarohněvice)
 Kaple svatého Floriána (Jílovec)
 Kaple svatého Floriána (Jiratice)
 Kaple svatého Floriána (Kestřany)
 Kaple svatého Floriána (Kladno)
 Kaple svatého Floriána (Knínice)
 Kaple svatého Floriána (Kocbeře)
 Kaple svatého Floriána (Koryčany)
 Kaple svatého Floriána (Kozlany)
 Kaple svatého Floriána (Kravaře)
 Kaple svatého Floriána (Kyšice)
 Kaple svatého Floriána (Lazníky)
 Kaple svatého Floriána (Lázně Toušeň)
 Kaple svatého Floriána (Letonice)
 Kaple svatého Floriána (Lhota/Pačlavice)
 Kaple svatého Floriána (Lipňany)
 Kaple svatého Floriána (Lochousice)
 Kaple svatého Floriána (Lomy)
 Kaple svatého Floriána a Isidora (Loučany)
 Kaple svatého Floriána (Lovčičky)
 Kaple svatého Floriána (Lutín)
 Kaple svatého Floriána (Mikolajice)
 Kaple svatého Floriána (Míškovice)
 Kaple svatého Floriána (Mladeč)
 Kaple svatého Floriána (Mladoňovice)
 Kaple svatého Floriána (Moravský Krumlov)
 Kaple svatého Floriána (Moravský Žižkov)
 Kaple svatého Floriána (Nadějov)
 Kaple svatého Gotharda a Floriána (Neslovice)
 Kaple svatého Floriána (Olešná)
 Kaple svatého Floriána (Ostrava-Proskovice)
 Kaple svatého Floriána (Podbradec)
 Kaple svatého Floriána (Pornice)
 Kaple svatého Floriána (Proskovice)
 Kaple svatého Floriána (Prostějov) (zaniklá)
 Kaple svatého Floriána (Přemyslovice)
 Kaple svatého Floriána a Panny Marie (Příbram na Moravě)
 Kaple svatého Floriána (Radouň)
 Kaple svatého Floriána (Ražice)
 Kaple svatého Floriána (Rousínov)
 Kaple svatého Floriána a svaté Marie Magdalské (Rudka)
 Kaple svatého Floriána (Rybníček)
 Kaple svatého Floriána (Řepiště)
 Kaple svatého Floriána (Seč)
 Kaple svatého Floriána (Skuhrov)
 Kaple svatého Floriána (Soběsuky)
 Kaple svatého Floriána (Stavenice)
 Kaple svatého Floriána (Strážek)
 Kaple svatého Floriána (Strážky)
 Kaple svatého Floriána (Svinov)
 Kaple svatého Floriána (Šlapanice)
 Kaple svatého Floriána a Šebestiána (Štědrákova Lhota)
 Kaple svatého Floriána (Štětí)
 Kaple svatého Floriána (Štětovice)
 Kaple svatého Floriána (Tetčice)
 Kaple svatého Floriána (Topolany)
 Kaple svatého Floriána (Třebčín)
 Kaple svatého Floriána (Třebelovice)
 Kaple svatého Floriána (Uhelná)
 Kaple svatého Floriána (Unčín)
 Kaple svatého Floriána (Velká Kraš)
 Kaple svatého Floriána (Velké Těšany)
 Kaple svatého Floriána (Veselí nad Lužnicí)
 Kaple svatého Floriána (Víceměřice)
 Kaple svatého Floriána (Vrbátky)
 Kaple svatého Floriána (Záříčí)

V zahraničí 
 Kaple svatého Floriána (Judenau) – okres Tulln Rakousko

Související články 
 Seznam kostelů svatého Floriána

 
Kaple
Rozcestníky - kostel
Kaple